Hans Jax, švedski hokejist, * 6. marec 1948, Švedska.

Jax je v švedski ligi igral za klube Leksands IF, IF Björklöven, IK Rommehed in Lidingö HC. S klubom Leksands IF, za katerega je odigral enajst sezon, je osvojil štiri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1968/69, 1972/73, 1973/74 in 1974/75.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 13
| 4
| 7
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 9
| 16
| 25
|
| 2
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 17
| 19
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 26
| 13
| 23
| 36
| -21
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 11
| 14
| 25
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 26
| 14
| 19
| 33
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 11
| 22
| 33
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 28
| 23
| 51
|
| 8
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 18
| 25
| 43
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 4
| 7
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 24
| 27
| 51
|
| 13
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 25
| 19
| 30
| 49
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 78/79
|
| 30
| 8
| 19
| 27
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 33
| 10
| 9
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Rommehed
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 26
| 14
| 19
| 33
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö HC
| Švedska 3. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lidingö HC
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 28
| 20
| 16
| 36
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 449
| bgcolor="#7FFF00" | 228
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" | 529
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti IK Rommehed
Hokejisti Lidingö HC